

Пайн-Рівер — місто, штат Міннесота
 Пайн-Рівер — місто, штат Вісконсин
 Пайн-Рівер — переписна місцевість в окрузі Вошара, штат Вісконсин